Ярмо:

 Ярмо — элемент упряжи.
 Ярмо (югер) — мера площади у древних римлян, а затем и у славян.
 Ярмо — часть магнитной системы электромеханических преобразователей и трансформаторов, не несущая основных обмоток и служащая для замыкания магнитной цепи.

Аббревиатура 

 ЯРМО — «Язык реализации машинно-ориентированный», советский язык программирования, созданный в Новосибирске в 1973 году.

Примечания